

Patronyme 

 Guillaume Léonard de Bellecombe (1728-1792), militaire et administrateur colonial français ;
 André de Bellecombe (1822-1897), écrivain français.

Toponyme 

 Bellecombe, quartier du  de Lyon ;
 Bellecombe-en-Tarentaise, ancienne commune française de Savoie aujourd'hui intégrée à Aigueblanche ;
 Bellecombe-en-Bauges, commune française de Savoie ;
 Bellecombe-Tarendol, commune française de la Drôme ;
 Bellecombe, commune française du Jura ;
 Notre-Dame-de-Bellecombe, commune française de Savoie ;
 Pas de Bellecombe, passage dans le rempart éponyme ;
 Rempart de Bellecombe, rempart montagneux de La Réunion ;
 Bellecombe, quartier québécois de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue ;
 Lac Bellecombe, plan d'eau québécois de tête de la rivière Bellecombe en Abitibi-Témiscamingue ;
 Rivière Bellecombe, affluent québécois de la rivière Beauchastel en Abitibi-Témiscamingue ;
 Ruisseau de Bellecombe, ruisseau près de Bellecombe-en-Bauges, affluent du Chéran.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France